Bessell-Browne je lahko:
 Alfred Bessell-Browne, general
 Guy Bessell-Browne, igralec

Glej tudi 
 Bessell
 Browne